Мушта — многозначное имя собственное; распространено в виде фамилий и топонимов.

Персоналии 
 Мушта, Андрей Петрович (1904—1976) — советский военный деятель, генерал-майор (1954 год).
 Мушта, Владимир Гордеевич (1924—неизвестно) — советский футболист, игравший на позиции нападающего.
 Мушта, Надежда Фёдоровна (более известна под фамилией Олизаренко; род. 1953) — советская легкоатлетка, специализировалась в беге на средние дистанции.

Топонимы 
 Мушта — река в России.

См. также 
 Мушта-оя — река в России, протекает в Республике Карелия.
 Новая Мушта — деревня в Краснокамском районе Башкортостана, относится к Шушнурскому сельсовету.
 Старая Мушта — село в Краснокамском районе Башкортостана, относится к Новоянзигитовскому сельсовету.